Чад Гай Бертран ле Кло (; ) — южноафриканский пловец, олимпийский чемпион 2012 года, многократный чемпион мира и чемпион Игр Содружества.

Биография 
Посещал Вествильскую школу для мальчиков (Westville Boys' High School) в Дурбане. Плавает с очень раннего возраста, и когда начал выступать на соревнованиях в 10-летнем возрасте, за его плечами уже были годы тренировок.

В 2010 году ле Кло был назван персоной года.

Чемпионаты мира и Олимпийские игры 
На Играх Содружества Чад 2010 года завоевал 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. На Чемпионате мира 2010 на короткой воде он выиграл 1 золотую медаль.

На чемпионате мира 2011 года в Шанхае финишировал 5-м на дистанции 200 метров баттерфляем, 13-м на стометровке и 10-м в комбинированной эстафете 4х100.

Ле Кло завоевал золотую медаль в заплыве на 200 м баттерфляем на летних Олимпийских играх в Лондоне. Данную дистанцию он проплыл за 1 мин 52,96 сек, опередив олимпийского чемпиона 2004 и 2008 годов Майкла Фелпса на 0,05 сек. Стал серебряным призёром, показав одно время (51,44 сек) с Евгением Коротышкиным на дистанции 100 м баттерфляем, оба проиграли 0,23 сек Фелпсу.

На чемпионате мира на короткой воде в Ханчжоу, в декабре 2018 года, африканский пловец на дистанции 200 метров баттерфляем сумел завоевать серебряную медаль мирового первенства.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы ЮАР
Олимпийские чемпионы от ЮАР
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Игр Содружества по плаванию